Placerville (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Placerville (Idaho), een oude mijnplaats in de Amerikaanse staat Idaho